Paráträdklättrare (Hylexetastes brigidai) är en fågel i familjen ugnfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Arten förekommer enbart i nordcentrala Brasilien. Den betraktas ofta som en underart till rödnäbbad trädklättrare (H. perrotii).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

Ugnfåglar
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Brasilien